Sagitun é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2005.

Clubes de futebol de Belize